Symfonie nr. 37 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 37 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart

C 37